Referendum w Słowenii w styczniu 2003 roku – referendum w sprawie prywatyzacji firm państwowych
 Referendum w Słowenii w marcu 2003 roku – referendum w sprawie przystąpienia Słowenii do Unii Europejskiej, ratyfikacji traktatu ateńskiego i przystąpienia do NATO
 Referendum w Słowenii we wrześniu 2003 roku – referendum w sprawie ograniczenia handlu w niedziele